Плоты́ — деревня Становлянского района Липецкой области, административный центр Огневского сельсовета. 

Известны с середины XIX века .

Название произошло от диалектного слова плота — овраг.

Население

Примечания

Населённые пункты Становлянского района